Цвиленев — русская фамилия.

Известные носители 
 Цвиленев, Александр Иванович (1769—1824) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Цвиленев, Алексей Агафангелович — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Цвиленев, Николай Фёдорович (1852—1931) — русский революционер, народник.